Boxell ist der Familienname folgender Personen:

 Keith Boxell (* 1985), britischer Gewichtheber 
 Tim Boxell, Filmregisseur und Drehbuchautor